Эсперанто — наиболее распространённый плановый язык.
 Эсперанто (журнал) — главное печатное СМИ эсперанто-движения, официальный орган Всемирной эсперанто-ассоциации.
 (1421) Эсперанто — астероид главного пояса, который был открыт 18 марта 1936 года.